«Раднички» Сомбор () — сербский футбольный клуб из города Сомбор, в Западно-Бачском округе автономного края Воеводина. Клуб основан в 1912 году под именем «Сомборски СК», домашние матчи проводит на городском стадионе Сомбора, вмещающем 5 000 зрителей.

История 
В 1924 году играл в высшем дивизионе чемпионата Югославии, где в полуфинале проиграл будущему чемпиону команде Югославия со счётом 1-5. Другим достижением является выход в 1/8 финала Кубка Югославии в сезоне 1957/58, где лишь в серии после матчевых пенальти «Раднички» уступили «Хайдуку» из Сплита. В остальные сезоны «Раднички» преимущественно выступал в низших дивизионах.

Известные игроки и воспитанники 

  Милош Богунович
  Ненад Лазаревски
  Мирослав Опсеница
  Илия Пантелич

Ссылки 
 Профиль клуба на srbijasport.net 
 Профиль на srpskistadioni.in.rs 

Футбольные клубы Сербии